Proba de spadă masculin la Campionatul Mondial din 2013 s-a desfășurat pe 8 august la Budapesta, turul preliminar fiind organizat pe 6 august.

Medaliate

Rezultate

Faze finale

Prima jumătate

Prima secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Rubén Limardo
| RD1-score01 = 10
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  = 
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Yulen Pereira
| RD1-score03 = 14
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Benjamin Steffen
| RD1-score04 = 13

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Bas Verwijlen
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Paris Inostroza
| RD1-score06 = 11

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Patrick Jørgensen
| RD1-score07 = 10
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Anton Avdeev
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Bohdan Nikișîn
| RD1-score09 = 14
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  José Luis Abajo
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Mihails Jefremenko
| RD1-score11 = 13
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  András Rédli
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Sten Priinits
| RD1-score13 = 7
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Kim Sang-min
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Ido Ajzenstadt
| RD1-score15 = 4
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Gábor Boczkó
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Rubén Limardo
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 33
| RD2-team02  =  Yulen Pereira
| RD2-score02 = 9

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Bas Verwijlen
| RD2-score03 = 11
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Anton Avdeev
| RD2-score04 = 10

| RD2-seed05  = 56
| RD2-team05  = 
| RD2-score05 = 12
| RD2-seed06  = 24
| RD2-team06  =  András Rédli
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 40
| RD2-team07  =  Kim Sang-min
| RD2-score07 = 11
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =  Gábor Boczkó
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  = {{Nowrap| Rubén Limardo}}
| RD3-score01 = 9
| RD3-seed02  = 17
| RD3-team02  =  Bas Verwijlen
| RD3-score02 = 8

| RD3-seed03  = 24
| RD3-team03  =  András Rédli
| RD3-score03 = 13
| RD3-seed04  = 8
| RD3-team04  =  Gábor Boczkó
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 1
| RD4-team01  =

A 2-a secțiune 
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Fabian Kauter
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Dmitri Gryaznov
| RD1-score02 = 12

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Tomasz Motyka
| RD1-score03 = 10
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Robin Kase
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Péter Szényi
| RD1-score05 = 14
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Niko Vuorinen
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Lim Wei Wen
| RD1-score07 = 10
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Ulrich Robeiri
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Alexandre Blaszyck
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Danilo Nikolić
| RD1-score10 = 13

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Kasper Roslander
| RD1-score11 = 14
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  = {{Nowrap| Radosław Zawrotniak}}
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Leung Ka Ming
| RD1-score13 = 8
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Jiří Beran
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Ahmed El-Saghir
| RD1-score15 = 7
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Jörg Fiedler
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =  Fabian Kauter
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Robin Kase
| RD2-score02 = 10

| RD2-seed03  = 44
| RD2-team03  =  Niko Vuorinen
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  =  Ulrich Robeiri
| RD2-score04 = 14

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  =  Alexandre Blaszyck
| RD2-score05 = 11
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  =

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Silvio Fernández
| RD1-score01 = 10
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Keisuke Sakamoto
| RD1-score02 = 9

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  = 
| RD1-score03 = 11
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Dmitri Aleksanin
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Matteo Tagliariol
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Vitali Sokolovski
| RD1-score06 = 13

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Song Jae-Ho
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Daniel Jerent
| RD1-score08 = 11

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Iván Trevejo
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Yuval Freilich
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Anatolii Herei
| RD1-score11 = 9
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Enrico Garozzo
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Francisco Limardo
| RD1-score13 = 3
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Norman Ackermann
| RD1-score14 = 7

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Rolf Nickel
| RD1-score15 = 8
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Nikolai Novosjolov
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Silvio Fernández
| RD2-score01 = 13
| RD2-seed02  = 30
| RD2-team02  =  Dmitri Aleksanin
| RD2-score02 = 15

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =  Matteo Tagliariol
| RD2-score03 = 14
| RD2-seed04  = 51
| RD2-team04  =  Song Jae-ho
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 11
| RD2-team05  =  Iván Trevejo
| RD2-score05 = 11
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  =  Enrico Garozzo
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 38
| RD2-team07  = 
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  =  Nikolai Novosjolov
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 30
| RD3-team01  =  Dmitri Aleksanin
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 51
| RD3-team02  =  Song Jae-ho
| RD3-score02 = 12

| RD3-seed03  = 22
| RD3-team03  =  Enrico Garozzo
| RD3-score03 = 11
| RD3-seed04  = 6
| RD3-team04  = {{Nowrap| Nikolai Novosjolov}}
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 30
| RD4-team01  =  Dmitri Aleksanin
| RD4-score01 = 13
| RD4-seed02  = 6
| RD4-team02  =

A 4-a secțiune

Referințe
  Tablouri  pe En Garde
  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă

Campionatul Mondial de Scrimă din 2013